Северное — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Северное — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.
 Северное — село в Абайском районе Карагандинской области.
 Северное — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Северное — село в Иртышском районе Павлодарской области.
 Северное — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Северное — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.
 Северное — прежнее название села Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области.
 Северное — прежнее название села Сынтас Щербактинского района Павлодарской области.

Россия 
 Северное — село в Архаринском районе Амурской области.
 Северное — село в Лаганском районе Калмыкии.
 Северное — село в Сусанинском районе Костромской области.
 Северное — деревня в Кетовском районе Курганской области.
 Северное — село в Северном районе Новосибирской области.
 Северное — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Северное — деревня в Черлакском районе Омской области.
 Северное — деревня в Шербакульском районе Омской области.
 Северное — село в Северном районе Оренбургской области.
 Северное — село в Томаринском районе Сахалинской области.
 Северное — село в Александровском районе Ставропольского края.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
Северное — село в Белогорском районе.
Северное — село в Раздольненском районе.
Северное — село в Черноморском районе.

Украина 
 Северное — посёлок в составе города Снежное Донецкой области.
 Северное — посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области.

Озёра 
 Северное — озеро на острове Греэм-Белл архипелага Земля Франца-Иосифа.
 Северное — озеро в Эвенкийском районе Красноярского края
 Северное — озеро в Каргапольском районе Курганской области
 Северное — озеро в Макушинском районе Курганской области
 Северное — озеро в Петуховском районе Курганской области, у с. Жидки
 Северное — озеро в Петуховском районе Курганской области, у с. Утчанское

Другие значения 
 «Северное» — электродепо Московского метрополитена.
 «Северное» — электродепо Петербургского метрополитена.

См. также 
 Северное море
 Северное Двоелучное
 Северное Бутово
 Северное Измайлово
 Северное Медведково
 Северное Усово
 Северное Устье
 Северный
 Северная